Fregaty typu Knox – amerykańskie fregaty (eskortowce oceaniczne) budowane w latach 1965–1974.
 Knox – atol wchodzący w skład Wysp Marshalla
Miejscowości w USA:
 Knox – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Starke
 Knox – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
 Knox – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
 Knox – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Albany
 Knox – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Knox – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
Gminy w USA:
 Knox (ang. Knox Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Knox (ang. Knox Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jay
 Knox (ang. Knox Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clarke
 Knox (ang. Knox Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Knox (ang. Knox Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Knox (ang. Knox Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Albany
 Knox (ang. Knox Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
 Knox (ang. Knox Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 Knox (ang. Knox Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey
 Knox (ang. Knox Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes
 Knox (ang. Knox Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Knox (ang. Knox Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Vinton
 Knox (ang. Knox Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
 Knox (ang. Knox Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Knox (ang. Knox Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
 Knox (ang. Knox Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Knox (ang. Knox County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Knox (ang. Knox County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Knox (ang. Knox County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Knox (ang. Knox County) – w stanie Maine
 hrabstwo Knox (ang. Knox County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Knox (ang. Knox County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Knox (ang. Knox County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Knox (ang. Knox County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Knox (ang. Knox County) – w stanie Teksas